Жолдаба́я Нурлиба́єва сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Мактааральського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр — аул Интали.

Населення — 6345 осіб (2009; 5341 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Мактааральського району